Neuhaus kan syfta på:

 Neuhaus (efternamn) – personer med namnet

Geografi

Slovakien 

 Nové Zámky, ort, Nitra, Okres Nové Zámky,

Tjeckien 

Jindřichův Hradec (tyska Neuhaus) – en stad i regionen Södra Böhmen

Tyskland 

 Neuhaus an der Pegnitz – kommun, Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken, 
 Neuhaus an der Oste, ort, Niedersachsen, 
 Neuhaus, Ilmenau – ort, Ilmenau, Thüringen, 
 Neuhaus (Oste) – kommun, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen, 
 Neuhaus am Inn – en kommun i Bayern
 Neuhaus am Rennweg – kommun, Thüringen, 
 Neuhaus an der Pregnitz – en kommun i Bayern
 Neuhaus-Schierschnitz – tidigare kommun, Thüringen, 
 Amt Neuhaus – en kommun i Niedersachsen

Borgar och slott 
Borgen Neuhaus (Bayern) – ett jaktslott i Windischeschenbach i Bayern
Borgen Neuhaus (Niedersachsen) – en borg vid Wolfsburg i Niedersachsen
Slottet Neuhaus (Paderborn) – ett slott i staden Paderborn i Nordrhein-Westfalen

Österrike 

 Schloss Neuhaus (slott i Österrike, Oberösterreich), Politischer Bezirk Rohrbach, 
 Neuhaus, Kärnten – kommun, Kärnten, Politischer Bezirk Völkermarkt, 
 Neuhaus am Klausenbach – kommun, Burgenland, Politischer Bezirk Jennersdorf,

Borgar och slott 
Borgen Neuhaus (Steiermark) – en borg vid Stubenberg i Steiermark
Borgen Neuhaus (Niederösterreich) – en borg vid Weissenbach i Niederösterreich
Slottet Neuhaus (Salzburg) – ett slott i staden Salzburg
Slottet Neuhaus an der Donau – ett slott i Oberösterreich

Robotskapade Slovakienförgreningar